Vasas SC is een Hongaarse voetbalclub uit Boedapest. De club werd al zes keer landskampioen. Vasas werd in 1911 opgericht als Vas- és Fémmunkások Sport Clubja, de Club van IJzer- en Staalarbeiders. De club heeft zijn thuisbasis in de wijk Angyalföld in het noorden van het stadsdeel Pest. De club won zesmaal de Mitropacup, waarmee het recordhouder is. 
In het seizoen 2016/17 nam de club voor het laatst deelname aan de Europa League. Dit werd behaald door een derde plaats in de competitie. Echter ging het in 2017/18 aanzienlijk minder goed op sportief vlak waardoor de club degradeerde naar het tweede niveau. In de drie jaren die daarop volgde eindigde de club in de bovenste regionen van de tweede competitie maar was het telkens niet genoeg voor promotie. in het seizoen 2021/22 werd dit echter wel behaald. Dit werd behaald aan de hand van een eerste plaats. Met 18 punten voorsprong op de nummer 2.

Erelijst

Naamsveranderingen 
 1911 – Opgericht als Vas-és Fémmunkások Sport Clubja
 1911 – 1925 Vas-és Fémmunkások Sport Clubja
 1926 – 1943 Vasas SC
 1943 – 1944 Nemzeti Nehézipari Munkások Kinizsi SC
 1944 – 1949 Vasas SC
 1949 – 1957 Budapesti Vasas SC
 1957 – 1992 Vasas SC
 1992 – 1993 Vasas SC-Smirnoff
 1993 – 1995 Vasas Ilzer
 1995 – 1996 Vasas Casino Vígadó
 1997 – Vasas SC
 1997 – 2001 Vasas Danubius Hotels
 2001 – 2003 Vasas SC
 2003 – Budapesti Vasas SC

Eindklasseringen vanaf 1960

|}

Vasas SC Boedapest in Europa 

Vasas SC Boedapest speelt sinds 1956 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam. De edities die Vasas SC heeft gewonnen zijn dik gedrukt:
Europacup I (6x)
1957/58, 1961/62, 1962/63, 1966/67, 1967/88, 1977/78
Europa League (1x)
2017/18, 
Europacup II (3x)
1973/74, 1981/82, 1986/87
UEFA Cup (4x)
1971/72, 1975/76, 1980/81, 2000/01
Intertoto Cup (4x)
1996, 1997, 1999, 2005
Mitropacup (15x)
1956, 1957, 1960, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1969, 1970, 1971, 1984, 1987, 1977, 1983

Bekende (oud-)spelers 
  Kenneth Otigba
 Krisztián Kenesei
  Ladislao Kubala
  Péter Pázmándy
  Franz Platko
  Gusztáv Sebes

Trainer-coaches

Externe link 
 Officiële website